Mitterkreith ist der Ortsname von

 Mitterkreith (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Mitterkreith (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern